Die Six Nations 2019 waren die 20. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 125. Ausgabe). An fünf Wochenenden zwischen dem 1. Februar 2019 und dem 16. März 2019 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an.

Sieger wurde Wales, das mit Siegen gegen alle fünf anderen Mannschaften einen Grand Slam schaffte.

Teilnehmer

Regelwerk und Modus 
Das Turnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Mannschaft ein Mal gegen jede andere Mannschaft spielte. Das Heimrecht erhielten die Mannschaften alternierend zum Vorjahr.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Die Reihenfolge wurde wie folgt bestimmt:
 Anzahl Tabellenpunkte
 Punktedifferenz
 Anzahl erzielter Versuche

Wenn zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abschneiden, teilen sie sich die gleiche Platzierung.

Tabelle

Ergebnisse 
Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit.

Erste Runde 

Der Sieg der Waliser nach einem 16-Punkte-Rückstand war das größte Comeback ihrer Geschichte.

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website der Six Nations (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Rugby 2019